Le Monte-Carlo Squash Classic 2005 est l'édition 2005 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 7 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 25 et il est doté de  de prix.

La tête de série  Vanessa Atkinson remporte le titre en finale face à  Madeline Perry.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références 

2005
Squash en 2005
Sport à Monaco en 2005
Sport en novembre 2005